HNE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tahneta Pass Lodge (Stati Uniti)
 hne – codice ISO 639-3 della lingua chhattisgarhi